Acontia transducta is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1958 door Pierre Viette.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

transducta
Dier uit het Afrotropisch gebied